Кубок Норвегії з футболу 2007 — 102-й розіграш кубкового футбольного турніру в Норвегії. Титул вп'яте здобув клуб Ліллестрем.

Календар

1/16 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|26 червня 2007

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|27 червня 2007

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|28 червня 2007

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|25 липня 2007

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|26 липня 2007

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|8 серпня 2007

|}

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|18 серпня 2007

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|19 серпня 2007

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|26 вересня 2007

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Норвегії на soccerway 
 Кубок Норвегії на rsssf  

2007
Норвегія